Stara Synagoga w Kraśniku – pierwsza, drewniana synagoga znajdująca się w Kraśniku, znajdująca się przy dzisiejszej ulicy Bożniczej.

Synagoga została zbudowana w XVI wieku - wymieniana była już w 1593 roku, lecz spłonęła w czasie pożaru miasta w 1637 roku. Wkrótce na jej miejscu wzniesiono nową, murowaną synagogę, zwaną później Wielką.

Kraśnik
Architektura judaizmu w Kraśniku
Obiekty sakralne w Kraśniku
Kraśnik
Kraśnik